«Песочные часы» — режиссёр Сергей Вронский, производство СССР.
 «Песочные часы» — мультфильм 1987 года производства киностудии «Киевнаучфильм», режиссёр Е. Пружанский.
 «Песочные часы» (англ. Hourglass) — американский кинофильм. режиссёрский дебют С. Томас Хауэлла.
 «Песочные часы» — оригинальное название «Pyasachen chasovnik», режиссёр: Георги Дюлгеров, производство Болгария.